Plusieurs partis politiques de gauche prennent ou ont pris le nom de Parti ouvrier socialiste dans le monde :

 Le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), social-démocrate et membre de l'Internationale socialiste.
 Le Parti socialiste ouvrier hongrois (PSOH), nom du Parti communiste hongrois au pouvoir jusqu'en 1989 en République populaire de Hongrie, devenu le Parti socialiste hongrois (social-démocrate).
 Le Parti socialiste ouvrier d'Amérique (Socialist Labor Party of America) est un parti communiste américain, fondé en 1890 par Daniel De Leon.
 Le Parti socialiste ouvrier d'Allemagne (Sozialistische Arbeiterpartei) était un parti de gauche radicale entre 1931 et la fin de la Seconde Guerre mondiale.
 Le Parti socialiste ouvrier et paysan (PSOP) français, issu de la Section française de l'Internationale ouvrière et disparu en 1940.
 Le Parti socialiste ouvrier suisse (PSO), issu d’une scission du Parti ouvrier populaire vaudois.

Voir aussi 
 Parti ouvrier socialiste